Dit is een lijst van planetoïden 103701-103800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103701 - || 2000 CL78 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103702 - || 2000 CZ78 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103703 - || 2000 CZ81 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103704 - || 2000 CH82 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103705 - || 2000 CW82 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103706 - || 2000 CS83 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103707 - || 2000 CW83 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103708 - || 2000 CD84 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103709 - || 2000 CF84 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103710 - || 2000 CT86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103711 - || 2000 CV86 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103712 - || 2000 CP87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103713 - || 2000 CZ87 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103714 - || 2000 CO89 || 4 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103715 - || 2000 CA91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103716 - || 2000 CK91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103717 - || 2000 CS91 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103718 - || 2000 CV92 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103719 - || 2000 CV93 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103720 - || 2000 CF95 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103721 - || 2000 CV95 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103722 - || 2000 CL96 || 11 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103723 - || 2000 CN96 || 11 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103724 - || 2000 CW96 || 6 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103725 - || 2000 CF98 || 7 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103726 - || 2000 CR98 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103727 - || 2000 CF99 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103728 - || 2000 CZ99 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103729 - || 2000 CW100 || 12 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103730 - || 2000 CJ102 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103731 - || 2000 CK102 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103732 - || 2000 CO103 || 8 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (103733) Bernardharris || 2000 CD105 || 5 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (103734) Winstonscott || 2000 CO106 || 5 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 103735 - || 2000 CH108 || 5 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103736 - || 2000 CQ108 || 5 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (103737) Curbeam || 2000 CU108 || 5 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (103738) Stephaniewilson || 2000 CA110 || 5 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (103739) Higginbotham || 2000 CT110 || 6 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (103740) Budinger || 2000 CV110 || 6 februari 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 103741 - || 2000 CA112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103742 - || 2000 CP112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103743 - || 2000 CS112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103744 - || 2000 CV112 || 7 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103745 - || 2000 CC113 || 8 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103746 - || 2000 CK113 || 10 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103747 - || 2000 CT114 || 1 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| 103748 - || 2000 CE115 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103749 - || 2000 CO115 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103750 - || 2000 CZ116 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103751 - || 2000 CE117 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103752 - || 2000 CM117 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103753 - || 2000 CA118 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103754 - || 2000 CP122 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103755 - || 2000 CY123 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103756 - || 2000 CH124 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103757 - || 2000 CJ124 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103758 - || 2000 CF125 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103759 - || 2000 CG125 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103760 - || 2000 CV125 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103761 - || 2000 CV129 || 3 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103762 - || 2000 CP131 || 3 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103763 - || 2000 CP136 || 3 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103764 - || 2000 CY139 || 4 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103765 - || 2000 CZ139 || 4 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103766 - || 2000 CY141 || 3 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103767 - || 2000 CK147 || 2 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103768 - || 2000 DO || 23 februari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103769 - || 2000 DV || 24 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (103770) Wilfriedlang || 2000 DP1 || 26 februari 2000 || Drebach || J. Kandler, G. Lehmann
|-
| 103771 - || 2000 DZ1 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103772 - || 2000 DD2 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103773 - || 2000 DH2 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103774 - || 2000 DA4 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103775 - || 2000 DK4 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103776 - || 2000 DV4 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103777 - || 2000 DG5 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103778 - || 2000 DH5 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103779 - || 2000 DN5 || 24 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103780 - || 2000 DO5 || 25 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103781 - || 2000 DZ6 || 29 februari 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 103782 - || 2000 DJ7 || 29 februari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 103783 - || 2000 DZ7 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103784 - || 2000 DA8 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103785 - || 2000 DQ8 || 27 februari 2000 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| 103786 - || 2000 DY8 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103787 - || 2000 DL9 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103788 - || 2000 DA10 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103789 - || 2000 DL10 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103790 - || 2000 DY10 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103791 - || 2000 DB11 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103792 - || 2000 DE11 || 26 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103793 - || 2000 DK11 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103794 - || 2000 DG12 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103795 - || 2000 DO12 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103796 - || 2000 DQ12 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103797 - || 2000 DR12 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103798 - || 2000 DH13 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103799 - || 2000 DN13 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103800 - || 2000 DO13 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten